Evanston (Illinois) - localidade no estado de Illinois.
Evanston (Wyoming) - localidade no estado do Wyoming.

Desambiguações de topônimos